Метка Бучар (Дивача, 24. август 1903 — Љубљана, 13. јул 1988) је била југословенска и словеначка филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

 {| class="wikitable" style="text-align: center;"
!
!1940
!1950
!1960
!1970
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|7
|7
|1
|16

|}

 {| class="wikitable" style="text-align: left;"
|+Дугометражни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
!  style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1948
| На својој земљи
| Травникарица
|-
! colspan="3" style="text-align:center;" |
1950-te  ▲
|-
! 1952
| Свет на Кајжарју
| Гета
|-
! 1953
| Скоројевићи
| Постарна господична
|-
! 1953
| Весна
| Мрс Коцјан
|-
! 1957
| -{La ragazza della salina}-
| /
|-
! 1957
| Не чекај на мај
| Мрс Коцјан
|-
! 1959
| Добри стари клавир
| /
|-
! 1959
| Три четвртине Сунца
| /
|-
! colspan="3" style="text-align:center;" |
1960-te  ▲
|-
! 1961
| -{Legge di guerra}-
| /
|-
! 1961
| Породични дневник
| (као Метка Бучарјева)
|-
! 1962
| Тог лепог дана
| Дебела трачерка
|-
! 1962
| Наша кола
| Бака
|-
! 1964
| Не плачи, Петре
|
|-
! 1965
| Луција
| /
|-
! 1967
| Невидљиви батаљон
| Здравникова мати
|-
! colspan="3" style="text-align:center;" |
1970-te  ▲
|-
! 1973
| Бегунац
| Кметица
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1903.
Умрли 1988.
Југословенски глумци
Словеначке глумице